Abdulle Ahmed Hassan (?–?) szomáliai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetében a helyi Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Szomáliai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével az 1. Divízió bírója. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. Az 1. Divízió bírójaként 1989-ben visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés 
A Szomáliai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1987-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. A nemzetközi játékvezetéstől 1989-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1990-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket a CAF zónában vezetett. A Kenyai  labdarúgó-válogatott–Malawi  labdarúgó-válogatott mérkőzésen Ázsiából Abdul Hamid Halim volt a partbírója.

Források 

Szomáliai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek